Waiting... — filme
Waiting (álbum de Fun Boy Three)
Waiting (canção)

Desambiguações de música